Hadash peut servir à désigner :
 le hadash, dans la Loi juive, le grain de la nouvelle récolte.
 le Hadash, parti politique israélien.